SXK steht für:
 Mathilda Batlayeri Airport (IATA-Code), Flughafen auf Yamdena, indonesische Tanimbarinseln

sxk steht für:
 Yoncalla (Süd-Kalapuya; ISO-639-3-Code), Varietät von Kalapuya (Sprache), ausgestorbene Sprache der Kalapuya in Oregon

Abkürzung